Hino (Jap. ) ist der Name

 Hino Jidōsha, LKW- und Bus-Hersteller
 Hino (Tokio), Stadt in der Präfektur Tokio
 Hino-gun (Tottori), Landkreis in der Präfektur Tottori
 Hino-chō (Tottori), Gemeinde im oben genannten Landkreis Hino-gun der Präfektur Tottori
 Hino (Shiga), Gemeinde in der Präfektur Shiga
 Hino (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Hino ist der Familienname folgender Personen:
 Hino Ashihei (1907–1960), japanischer Schriftsteller
 Iwao Hino (1898–1985), japanischer Agrarwissenschaftler und Pflanzenpathologe
 Hideshi Hino (* 1946), japanischer Manga-Zeichner
 Keizō Hino (1929–2002), japanischer Schriftsteller
 Hino Kumazō (1878–1946), japanischer Luftfahrtpionier und Erfinder
Masanori Hino (* 1971), japanischer Mathematiker
 Matsuri Hino, japanische Manga-Zeichnerin
 Motohiko Hino (1946–1999), japanischer Jazzschlagzeuger
 Hino Sōjō (1901–1956), japanischer Haiku-Dichter
 Suguru Hino (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Terumasa Hino (* 1942), japanischer Jazztrompeter

Hino ist der Name folgender geographischer Objekte in Estland:
 ein Dorf der Landgemeinde Misso im Kreis Võru
 ein Dorf der Landgemeinde Kanepi im Kreis Põlva